Шафранский — польская фамилия; имеет женскую форму Шафранская.
 Шафранский, Владимир Дмитриевич (род. 1937) — советский футболист, защитник.
 Шафранский, Тимофей Потапович (1908—1985) — инженер-озеленитель.
 Шафранский, Эдуард Моисеевич (1937—2005) — российский классический гитарист и композитор.
 Шафранский, Михаил Михайлович (1972-) автор книги "Как жить с аутизмом".